Вировий Валерій Миколайович — професор кафедри виробництва будівельних виробів та конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури, відзначений орденом «За заслуги» III ступеня.
 Вировий Євген Семенович (1889—1945) — український громадський, культурно-освітній, педагог, видавець, популяризатор творчості Кобзаря, видавець його творів, член «Просвіти».
 Захар Вировий (1889—1926) — український громадський і державний діяч, секретний інформатор поліції Російської імперії, депутат Державної думи I скликання від Київської губернії.

Примітки